Нью-Йорк Метц в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 83 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 11
 Поражений: 13
 Процент побед: 45.83
 Очков набрано: 110
 Очков пропущено: 109

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 114

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 114

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 94

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 139
 Очков пропущено: 101

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 107
 Очков пропущено: 104

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 1
 Поражений: 1
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 6
 Очков пропущено: 12

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Нью-Йорк Метс
МЛБ в сезоне 2005